Bazoges kan syfta på:

 Bazoges-en-Paillers, fransk kommun i departementet Vendée
 Bazoges-en-Pareds, fransk kommun i departementet Vendée

Se även 

 Bazoches
 Bazouges
 La Bazoge